Koen Kardashian, pseudoniem van Koen Pieter van Dijk (Rotterdam, 5 november 1992), is een Nederlandse presentator en zanger. Kardashian is vooral bekend van zijn werk voor MTV Nederland en Vlaanderen, waar hij programma's presenteert over Ex on the Beach: Double Dutch, zoals Meekijken met ... en Inpakken met .... Hij is bekend geworden door zijn deelname aan het PowNed-realityprogramma Niet lullen maar poetsen in 2015/2016. In 2019 vormde hij samen met Jaimie Vaes het presentatieduo voor het televisieprogramma Just Tattoo of Us.

In 2018 won Van Dijk de Mediawijsheidtest 2018. In 2022 deed Van Dijk mee aan het televisieprogramma De Alleskunner waar hij twaalfde eindigde.

Nederlands televisiepresentator
Pseudoniem